Христина Гузик (Палка) (,  16 серпня 1983, Закопане, Польща) — польська біатлоністка, срібна призерка чемпіонату світу з біатлону, учасниця олімпійських ігор 2006 та 2010 років.

Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на Чемпіонатах світу

Загальний залік Кубку світу 
 2004–2005 — 61-е місце
 2005–2006 — 43-е місце
 2006–2007 — 45-е місце
 2007–2008 — 31-е місце
 2008–2009 — 54-е місце
 2009–2010 — 45-е місце
 2011–2012 — 17-е місце
 2012–2013 — 14-е місце

Статистика стрільби

Посилання 

 Профіль на сайті IBU  

Палка
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2006
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2010
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2014
Уродженці Закопаного
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2018
Польські учасники зимових Олімпійських ігор 2018